Le terme coquillage peut désigner : 
 un mollusque marin dont le corps est enveloppé dans une coquille,
 et plus particulièrement un mollusque à coquille pêché sur le rivage à basse mer, et consommé comme fruit de mer ;
 la coquille vide d'un mollusque marin. Il peut s’agir, soit de la coquille entière, soit d'une valve isolée d'une coquille de bivalve ;
 la monnaie de coquillages est une forme de monnaie utilisée par les peuples autochtones de différents continents.

Nom de mollusque ambigu